Sotelo ist der Familienname folgender Personen:

 Adolfo Sotelo Vázquez (* 1953), spanischer Hispanist
 Edmundo Díaz Sotelo (* 1965), mexikanischer Kameramann und Filmeditor
 Eliana Sotelo, uruguayische Triathletin
 Gustavo Sotelo (* 1968), paraguayischer Fußballspieler
 Joaquín Calvo Sotelo (1905–1993), spanischer Autor
 Joel Sotelo Villalobos (* 1970), mexikanischer Beachvolleyballspieler und Trainer
 José Calvo Sotelo (1893–1936), spanischer monarchistischer Politiker
 Leopoldo Calvo-Sotelo (1926–2008), spanischer Politiker und Ministerpräsident
 Luis Sotelo (1574–1624), spanischer Franziskaner
 Mauricio Sotelo (* 1961), spanischer Komponist
 Norma Enriqueta Basilio Sotelo (1948–2019), mexikanische Leichtathletin und Politikerin
 Rodolfo Sotelo (* 1952), mexikanischer Fußballspieler und -trainer